

Cinema 
 Lovesick (1937) - curta-metragem de 1937, dirigido por Walter Lantz
 Lovesick (1983) - filme americano de 1983, escrito e dirigido por Marshall Brickman
 Legături bolnăvicioase () - filme romeno de 2006, dirigido por Tudor Giurgiu
 Lovesick (2014) - filme americano de 2014, escrito por Dean Young e dirigido por Luke Matheny
 Lovesick (2016) - filme canadense de 2016, escrito e dirigido por Tyson Caron

Música 
 Love Sick (canção de Bob Dylan) - single do cantor americano Bob Dylan
 Lovesick (canção de Emily Osment) - single da cantora americana Emily Osment

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música